Lilla Acksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Acksjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (2,4 ha)
Lilla Acksjön (Tämta socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lilla Acksjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (4,57 ha)

Se även
Acksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn